Tuindorp (Venloos: Tuindörp) is een buurt in de Blerickse wijk Hazenkamp, in de Nederlandse gemeente Venlo.

De buurt wordt begrensd door de Nieuwborgstraat, de Jacob Catsstraat, de Burgemeester d'Olnestraat en de Verrijnenstraat. Verder wordt de buurt doorkruist door de Burgemeester Gommansstraat.

Tussen 1946 en 1960 werd de buurt aangelegd met 38 woningen in cottagestijl. Inmiddels telt de buurt meer dan 400 woningen. Centraal in de buurt ligt het Tuindorppark, dat een hoogteverschil kent van circa drie meter.

Wijk in Venlo